Wladimir Sobolew ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Michailowitsch Sobolew (1924–2010), sowjetischer Diplomat
 Wladimir Jurjewitsch Sobolew (* 1991), russischer Fußballspieler
 Wladimir Stepanowitsch Sobolew (1908–1982), russischer Mineraloge und Geologe